Pěnkava může být:

Název ptáků
 Pěnkava, rod Fringilla, kam patří i naše pěnkava obecná
 Rod Montifringilla, česky nyní pěnkavák, druhy dříve nazývané též pěnkava
 Rod Geospiza, česky nyní pěnkavka, druhy dříve nazývané též pěnkava
 Rod Camarhynchus, česky nyní pěnkavka, druhy dříve nazývané též pěnkava

Příjmení

 Jan Pěnkava (1880–1949) – československý politik
 Miroslav Pěnkava (1949-1975) - český silniční motocyklový závodník
 Pavel Pěnkava (* 1944) – český atlet, běžec
 Tomáš Pěnkava (* 1970) – český fotbalista

Externí odkazy